Porsche Carrera — modelo de automóvel
La Carrera — município espanhol
Xadrez de Carrera

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos